Barnestjerne har flere mulige betydninger:

 Barneartist (cirkus m.v.)
 Barnekunstner (sang & musik)
 Barnemodel (mode m.v.)
 Barneskuespiller (teater, film, radio & tv)

Titler der refererer til 'barnestjerne':
  - canadisk komediefilm fra 2004